Walter Kölbl ist der Name folgender Personen:

* Walter Kölbl (Maler) (1891–1914), österreichischer Maler 
 Walter Kölbl (Bildhauer) (* 1948), österreichischer Bildhauer und Architekt